Eurileó (en llatí Euryleon, en grec antic Εὐρυλέων) fou un colonitzador grec espartà, un dels companys de Doreu d'Esparta amb el que va anar a Sicília per establir una colònia, cap a la meitat del segle VI aC.

Quasi tots els colons espartans van morir a mans dels cartaginesos i els segestans. Eurileó va ser l'únic cap que es va poder escapar i amb les restes dels colons es va apoderar de Minoa, una colònia de Selinunt i va fundar Heraclea Minoa. Va ajudar el poble de Selinunt a expulsar al seu tirà Pitàgores, segons explica Heròdot. El mateix Heròdot diu que Eurileó va intentar convertir-se en tirà de Selinunt, i de fet ho va aconseguir, però per poc temps, ja que els habitants de Selinunt es van alçar contra ell i el van matar, tot i que s'havia refugiat a l'altar de Zeus.

Referències 

Colonitzadors de l'antiga Grècia
Antics espartans